Der Linz Donau-Marathon ist ein seit 2002 jährlich stattfindender Marathon in Linz. Neben der klassischen Strecke über 42,195 km gibt es einen Halbmarathon, einen Viertelmarathon über 10,5 km, einen Staffelmarathon sowie Wettbewerbe für Handbiker und Inlineskater (seit 2005). Bis 2019 wurde der Marathon im April ausgetragen, wegen der COVID-19-Pandemie fand er 2020 und 2021 jeweils im Oktober statt. Für 2023 ist wieder der gewohnte April-Termin vorgesehen (16.4.2023).

Geschichte 

Die Marathonstrecke startet auf der VÖEST-Brücke der A 7, verläuft in der ersten Hälfte durch den Stadtteil Urfahr und in der zweiten Hälfte durch die Innenstadt, bevor sie das Ziel auf dem Hauptplatz erreicht. Sie ist mit 18 m Differenz zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Punkt extrem flach.

2010 wurde die Bestenlistentauglichkeit der Marathonstrecke nachträglich vom Österreichischen Leichtathletik-Verband (ÖLV) aberkannt, da aus Sicherheitsgründen ein Abschnitt am Wendepunkt in Steyregg um 201,56 Meter gegenüber dem offiziell mit dem Jones-Counter vermessenen Kurs verkürzt worden war. Der Veranstalter hatte zwar die Strecke mit GPS-Technik nachvermessen, diese Methode wird jedoch vom ÖLV und der IAAF nicht anerkannt.

Das Marathonrennen wurde zwischen 2003 und 2011 als OMV Linz Marathon ausgetragen und von 2012 bis 2016 als Borealis Linz Donau Marathon durchgeführt. Seit 2017 heißt das Rennen Oberbank Linz Donau Marathon, da der bisherige Namensgeber Borealis mit der Oberbank tauschte und seit 2017 den Halbmarathon sponsert. Die Namensgebung orientiert sich immer am Marathon-Hauptsponsor. Oberbank war bis 2016 Sponsor des Halbmarathons.

Nach der Austragung 2016 geriet der Juniormarathon in die Kritik und der Organisator überlegte die Absage des Rennens der Drei- und Vierjährigen für 2017.

Im April 2019 wurden hier wieder die österreichische Staatsmeisterschaften auf der Marathon- und Halbmarathondistanz ausgetragen.

Der Marathon war 2020 für den 5. April vorgesehen, wurde aber aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.

2021 und 2022 fand der Marathon wegen der COVID-19-Pandemie erst im Oktober statt.

Statistik

Streckenrekorde 

 Marathon
 Männer: 2:06:13 h, Fikre Bekele (ETH), 20
 Frauen: 2:30:45 h, Lisa Christina Stublić (CRO), 2011

 Halbmarathon
 Männer: 1:02:36 h, Gabriel Mutai Kiprono (KEN), 2002
 Frauen: 1:12:47 h, Andrea Mayr (AUT), 2008

Siegerliste

Marathon

Halbmarathon

Inlineskating-Wettbewerb

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Marathonberichte der Oberösterreichischen Nachrichten
 Laufberichte und Meldungen vom Linz-Marathon auf marathon4you.de

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Österreich
Marathon